Le nom de route royale peut désigner plusieurs voies créées ou utilisées par des royaumes :
 Route royale en France sous l'Ancien Régime ; et au XIXème siècle cf. article Route nationale 193 ;
 Route royale (Finlande) ;
 Route Royale Nice-Turin ;
 Route d'Osudarev.

Voir aussi 
 Route du Roi au Proche-Orient ancien
 La Route royale est un épisode de la série télévisée  Le Trône de fer (2011)
 Via Regia
 

Homonymie de toponyme